Барнаульская ТЭЦ-2 — крупное энергетическое предприятие в Барнауле. Станция снабжает электроэнергией и теплом почти половину Барнаула — в основном его центральную часть. Владелец станции — АО «Барнаульская генерация» входит в группу «Сибирская генерирующая компания» (СГК). ТЭЦ находится в Октябрьском районе города.

История 
В 1950 году Советом Министров СССР было принято решение о строительстве в Барнауле ТЭЦ-2. В 1955 году — введены три первых котла производительностью по 170 тонн пара в час и три турбины суммарной мощностью 75 мВт.

В 1990-х годах часть котлов была переведена на природный газ.

В 2012—2015 годах проходила реконструкция энергоблоков № 8 и 9 станции. На этих блоках турбины Т-55-130 были заменены на турбоагрегаты с турбиной Т-60/65-130-2М (УТЗ) и генератором ТВФ-63М-2ЕУ3 (Элсиб). Это позволило увеличить электрическую мощность каждого блока с 50 МВт до 65 МВт. Проект был реализован по программе договоров предоставления мощности (ДПМ), инвестиции в него составили около 6,3 млрд руб.

Реконструированный энергоблок № 8 был испытан в феврале 2014 года, в апреле — введён в эксплуатацию.

26 декабря 2014 года состоялся торжественный пуск обновленного девятого энергоблока мощностью 65 Мвт.

Электрическая мощность ТЭЦ-2 достигла 275 МВт.

На предприятии работает около шестисот человек.

Происшествия 
7 февраля 2015 года на Барнаульской ТЭЦ-2 произошёл пожар, повредивший кабели электропитания насосов подачи воды. В результате были аварийно остановлены две турбины и три котлоагрегата, в работе остались две турбины и четыре котлоагрегата. В Барнауле с 21.00 7 февраля 2015 года был введён режим чрезвычайной ситуации. К 18 часам 8 февраля ТЭЦ-2 вышла на заданный график теплосети, подняв температуру подаваемого теплоносителя до 85 градусов. Подача горячей воды в дома, попавшие под временное ограничение, полностью возобновлена.

11 апреля 2021 года произошло обрушение оголовка (верхней части) дымовой трубы № 2 высотой 120 м. В результате аварии пострадавших нет, падающими обломками была повреждена галерея топливоподачи. Путем ввода резервных мощностей и перераспределения нагрузки на другие станции удалось сохранить поставку потребителям тепла, горячей воды и электроэнергии на требуемых уровнях.

См. также 
 Список тепловых электростанций России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кузбассэнерго
 Официальный сайт Сибирская генерирующая компания

Газовые электростанции России
Электростанции Алтайского края
Предприятия Барнаула
Угольные электростанции России
Здания и сооружения, построенные в 1955 году в России